В Україні є кілька футбольних клубів з назвою «Карпати»:
 Карпати (Кам'янка-Бузька)
 Карпати (Львів)
 Карпати (Мукачево)
 Карпати (Рахів)
 Карпати (Чернівці)
 Карпати (Яремче)

Див. також 
 Карпати (значення)